Gonzalo Fernández de Córdoba kan syfta på:

 Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar (1453-1515), spansk krigare
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona (1585-1635), spansk krigare